Охотник — той, хто має особливу схильність до чогось, дуже любить що-небудь
 Охотник — той, хто виявляє бажання що-небудь зробити або одержати
 Охотник — доброволець, волонтер
 Однорічний охотник (, ) — військослужбовець рядового складу в арміях деяких країн (Пруссія, Австро-Угорська, Німецька, Російська імперії), що вступав на службу добровільно і користувався певним пільгами.
 Охотник — рідковживаний розмовний синонім мисливця

Прізвище 
 Охотник Володимир Ілліч ( 1950) — французький шахіст українського походження, гросмейстер від 2011 року

Див. також 
 Волонтерство
 Компанійські полки
 Професійна армія
 Контрактна армія
 Жолдак
 Надвірні козаки

Примітки